Юная Мисс США 2015 () — 33-й национальный конкурс красоты, проводился в Grand Ballroom, , Нассау, Багамские Острова. Победительницей стала 15-летняя Кэтрин Хэйк, представлявшая штат Луизиана.

Результаты

Места

Специальные награды

Топ

Топ 15

Топ 5

Мероприятие

Отбор участниц конкурса 
Участниц с каждого штата и Округа Колумбия отбирались с сентября 2014 по январь 2015 года.

Предварительный раунд 
Перед финалом, 21 августа 2015 года конкурсантки приняли участие в предварительном раунде, которая включала в себя интервью с судьями и презентационное шоу, где они выходили в купальниках и вечерних платьях. Данное мероприятие транслировалось на официальном сайте «Юная мисс США».

Финал 
Топ 15 участниц выходили в купальниках и вечерних платьях, Топ 5 участниц приняли участие в серии вопросов от судей. Победительница конкурса получила новую корону, изготовленную чешской ювелирной компанией «Diamonds International Corporation», новый официальный производитель украшений для «Юной мисс США».

Судьи 
 БиДжей Коулман
 Даниэль Доути — победительница Юная мисс США 2011
 Фред Нельсон
 Марк Пассера
 Рэйчел Фример
 Тони Капассо

Участницы 

1 На момент участия в конкурсе.

Трансляция 
Трансляция Юная Мисс США на YouTube, Xbox Live в следующих странах:

1Субтитры в неанглоязычных регионах

Скандал с Дональдом Трампом 
16 июня в предвыборном выступлении на пост президента, Дональд Трамп назвал мексиканских иммигрантов «насильниками», которые несут в общество наркотики и преступность. В четверг в телекомпании «Univision» заявили, что её деловые отношения с организацией «Мисс Вселенная» и лично с Дональдом Трампом закончены из-за его оскорбительных выпадов в адрес мексиканских иммигрантов.

На 1 июля, «Farouk Systems Inc.» отказалась спонсировать «Мисс Вселенная».

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
2015 год на Багамских Островах
События 22 августа
Август 2015 года